Paul Winter (ur. 5 października 1997 w Sangerhausen) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Willingen. Drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów z 2015.

Przebieg kariery 
W lutym 2013 wziął udział w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013. W zawodach indywidualnych był 7., zaś w drużynowym konkursie mężczyzn zdobył srebrny medal. Wcześniej występował jedynie w zawodach juniorskich i Alpen Cup. 16 marca w Oberstdorfie zadebiutował w zawodach FIS Cup, zajmując 44. miejsce.

14 sierpnia 2014 w Kuopio zdobył pierwsze punkty FIS Cup, zajmując 7. miejsce, a dwa dni później na tej samej skoczni w debiutanckim starcie znalazł się na 9. pozycji w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego. We wrześniu tego samego roku wystąpił w Letnim Grand Prix w Ałmaty, dwukrotnie zajmując miejsca w trzeciej dziesiątce. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015. Indywidualnie był 20., zaś w drużynie zdobył srebrny medal. W sezonach 2014/15 i 2015/16 startował w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. W Pucharze Kontynentalnym w obu tych sezonach najwyżej klasyfikowany był na 8. miejscu, odpowiednio w zawodach w Seefeld i w Iron Mountain.

W lutym 2020 po czteroletniej przerwie zajął miejsce w pierwszej dziesiątce Pucharu Kontynentalnego – był 10. w konkursie w Iron Mountain. W kolejnym sezonie nie zdobywał punktów tego cyklu. W oficjalnych zawodach międzynarodowych po raz ostatni wystąpił 28 lutego 2021, zajmując 23. miejsce w konkursie FIS Cup w Oberhofie.

Po sezonie 2020/2021 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Wintera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Wintera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997